Michael Shannon, acteur américain né le  à Lexington, Kentucky ;
 , acteur américain né le  à Chicago, Illinois ;
 , acteur américain né le  en Louisiane.